Max Gaede ist der Name folgender Personen:

* Max Gaede (Entomologe) (1871–1946), deutscher Ingenieur und Entomologe 
 Max Gaede (Schauspieler) (1882–1969), deutscher Schauspieler und Regisseur